Mälzel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Nepomuk Mälzel (1772–1838), Erfinder und Mechaniker sowie Konstrukteur mechanischer Musikinstrumente
 Leonhard Mälzel (1783–1855), Pianist, Erfinder und Mechaniker sowie Konstrukteur mechanischer Musikinstrumente